Мінімум — це найменша кількість; найменша величина; нижча межа чогось. У математиці — найменше значення неперервної функції.

 Абсолютний мінімум (метеорологія)
 Прожитковий мінімум
 Гарантований мінімум

Протилежне — максимум.

Див. також 
 Функція

Література